Olof I – półlegendarny król Szwecji, wymieniany w żywocie św. Ansgara 
 Olaf I Głód – król Danii w latach 1086–1095
 Olof I Skötkonung – król Szwecji w latach 995–1022
 Olaf I Tryggvasson – król Norwegii w latach 995–1000